Las Lajas – miasto w Argentynie
 Las Lajas – kanton w Ekwadorze
 Las Lajas – gmina w Hondurasie
 Las Lajas – wulkan w Nikaragui
 Bazylika Las Lajas – bazylika w Kolumbii